Сыроко́мля — многозначный термин

 Сырокомля — древний шляхетский герб польских, украинских, литовских дворян.
 Владислав Сырокомля — псевдоним поэта и краеведа Людвика Кондратовича (1823—1862).
 Сырокомля — псевдоним писателя  Михаила Сопоцько (1869—1930).